Příjmení Jiráň nosí více významných osobností:

 Aleš Jiráň (* 1983) – český profesionální basketbalista
 Jan Jiráň (* 1957) – český herec, hudebník, písničkář, divadelní pedagog, režisér, producent a kulturní publicista
 Michal Jiráň (* 1969) – bývalý český fotbalista, záložník

Externí odkazy